Пападимитри́у () — греческая фамилия.
 Пападимитриу, Ламброс (в монашестве Клеопа; 1878—1951) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Пафский.
 Пападимитриу, Христос (род. 1949) — греческий и американский учёный в области информатики, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

См. также 

 Паппас, Айк (1933—2008, имя при рождении — Икарос Нестор Пападимитриу) — американский репортёр, корреспондент телеканала CBS News.